Пасков () — город в районе Фридек-Мистек Моравскосилезского края Чешской Республики, в 12 километрах от Остравы. На 1 января 2011 года в городе жило 3939 человек.

Первое письменное упоминание о Паскове относится к 1267 году.

В 1871 году через Пасков была проложена железная дорога по направлению Острава—Валашске-Мезиржичи.

В 1984 году был сдан в эксплуатацию целлюлозно-бумажный комбинат Биоцел по выпуску 200 тыс. тонн беленой целлюлозы в год. В строительно-монтажных, наладочных и эксплуатационных работах принимали участие советские специалисты во главе с инженером Анатолием Г. Бобровым (1938—1999 гг.).

Части города 
 Пасков
 Опрехтице

Население

Примечания 

Города Моравскосилезского края